Прва лига Мађарске у фудбалу (званично ОТП Банк лига - OTP Bank Liga), или кратко НБ1, сезона 2012/13. је било 111. првенство мађарске прве лиге у фудбалу.

Сезона је почела 27. јула 2012. а завршила 2. јуна 2013. године. Титулу је бранио Дебрецин а нови првак је постао Ђер, што је била 4. титула овог клуба. Најбољи стрелац првенства са 18 голова поново је постао Адамо Кулибали играч Дебрецина.

Нови чланови прве лиге су постали ФК Егер и МТК као прваци две друге лиге, исток и запад.

Тимови учесници

Стадиони и локације 

Учествовало је укупно 16 тимова, од којих 4 из Будимпеште и 12 из осталих делова Мађарске.

Табела 

 Ута = Утакмица одиграно; Поб = победа; Нер = нерешено; Изг = изгубљено; Г+ = Голова постигнуто; ГР = Гол разлика; Бод = Бодова
 (C) Освајач Куп Мађарске у фудбалу.
 (А) Клуб промовисан у претходној сезони.

Признања

Референце

Литература 
 soccerway.com/hungary/nb-i/2012-2013/
 www.rsssf.com/tablesh/hong2013

Спољашње везе 
 
 База података МЛСа

2012/13.
Сезона 2012/13. у мађарском фудбалу